Кирилл Сергеевич Скачков (, ) — российский игрок в настольный теннис, серебряный призёр чемпионата Европы 2011 года и бронзовый призёр чемпионата Европы 2015 года в парном разряде, участник российской команды на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Чемпион России 2021 года в одиночном разряде, двухкратный чемпион России в смешанном разряде (2006 и 2015), чемпион России в парном разряде (2013).

Биография 
Кирилл Скачков начал заниматься настольным теннисом в 7 лет, в ДЮСШ спортивного клуба «Запсибовец», расположенной в доме, где он проживал. Первый тренер — Екатерина Васильевна Попова, затем Кирилла тренировал Борис Николаевич Юрченко. В 15 лет переехал в Самару, где стал заниматься под руководством Виктора Поликарповича Павленко. В 15 лет выполнил норматив мастера спорта.

В 2005 году стал серебряным призёром юношеского Первенства мира в городе Линц (Австрия) в парном разряде.

Серебряный призёр чемпионата Европы 2011 года в парном разряде (вместе с Александром Шибаевым).

Серебряный призёр Евро Топ-12 2012 года.

Участник российской команды на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2015 года в парном разряде (вместе с Александром Шибаевым).

В апреле 2021 года в возрасте 33 года впервые в своей карьере стал чемпионом России по настольному теннису в одиночном разряде.

Участник Олимпийских игр 2020.

Стиль игры и ракетка 
Кирилл Скачков — правша, играет в атакующем стиле. 

На чемпионате России 2021 года играл следующей сборкой: основание Donic Skachkov Carbon, накладками Donic BlueGrip C2 и Donic BlueGrip C2.

Чемпионаты России

Примечания

Ссылки 
 Профиль Кирилла Скачкова на сайте ITTF
 Мировой рейтинг Кирилла Скачкова на сайте ITTF

Родившиеся в 1987 году
Родившиеся в Новокузнецке
Игроки в настольный теннис России
Игроки в настольный теннис на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки в настольный теннис на летних Олимпийских играх 2020 года